Kallmünzer steht für:

 Kallmünzer (Geologie), quarzitischer Sandstein (Tertiärquarzit) im oberpfälzer Raum.
 Kallmünzer, Bewohner des  Markt Kallmünz im Oberpfälzer Landkreis Regensburg, Bayern.

Kallmünzer ist der Familienname von:

 Josef Kallmünzer, deutscher Kaufmann und Kommunalpolitiker.